Okręty US Navy o nazwie USS "Haddock", pochodzącej od ryby haddock żyjącej w Atlantyku:
 Pierwszy "Haddock" (SS-32) nosił także nazwę "K-1". Był okrętem podwodnym, który był w służbie w czasie I wojny światowej.
 Drugi "Haddock" (SS-231) był okrętem podwodnym typu Gato, który był w służbie w czasie II wojny światowej.
 Trzeci "Haddock" (SSN-621) był okrętem podwodnym typu Thresher, który był w służbie w czasie zimnej wojny.

Haddock